Bonnefoy-Sibour ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Bonnefoy-Sibour (1849–1918), französischer Politiker
 Jacques Bonnefoy-Sibour (1821–1876), französischer Politiker